Çamdere ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çamdere (Bayburt), Ortschaft in der türkischen Provinz BayburtGöksun
 Çamdere (Göksun), Ortschaft im Landkreis Göksun der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Çamdere (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Çamdere (Sincik), Ortschaft im Landkreis Sincik der türkischen Provinz Adıyaman
 Çamdere (Tokat), Ortschaft in der türkischen Provinz Tokat
 Çamdere (Zile), Ortschaft im Landkreis Zile der türkischen Provinz Tokat
 Çamdere (Ulubey), Ortschaft im Landkreis Ulubey der türkischen Provinz Uşak